Лотт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Лотт, Вернер (1907—1997) — немецкий офицер-подводник времён Второй мировой войны, кавалер Железного креста.
 Лотт, Гарри (1880—1949) — американский гребец.
 Лотт, Джордж (1906—1991) — американский теннисист, член Международного зала теннисной славы.
 Лотт, Пикси (род. 1991) — английская певица.
 Лотт, Трент (род. 1941) — бывший сенатор США от штата Миссисипи.
 Лотт, Фелисити (род. 1947) — английская певица.

См. также 
 Лот
 Лотта (значения) ()
 Лотте (значения) ()
 Лотти ()
 Лаут